Die Toray Pan Pacific Open 1997 waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Tokio. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 28. Januar bis zum 2. Februar 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Shibuya